Rockport State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Rockport State Park (Utah)
 Rockport State Park (Washington)